Milchhof bezeichnet

(ehemalige) Betriebsstätte einer Molkerei

Milchhof Arnstadt, ehemals als Molkerei genutztes, im Stile des Bauhauses errichtetes Gebäude
Milchhof Nürnberg, Gebäude in Nürnberg
siehe auch Alter Milchhof

Name folgender Siedlungen

Milchhof, Ortsteil von Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt, siehe Pfändhausen
Milchhofsiedlung, ehemalige Siedlung in Offenbach am Main

Firmenname

Milchhof AG, Molkereiunternehmen im Fürstentum Liechtenstein
Milchhof war der Vorgängername des heutigen Eismann Tiefkühl-Heimservice